Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres C et D.

Sigle ou code

Sigle 

CD est un sigle pouvant signifier :

 Conseil Départemental, assemblée délibérante d'un département en France ;
 Canadian Forces Decoration (« Décoration des forces canadiennes ») ;
  ;
 certificat de dépôt ;
 České dráhy (« Chemins de fer tchèques »), compagnie nationale tchèque de chemin de fer ;
 Charles Deutsch, fondateur de CD, une entreprise automobile française des années 1960 ;
 Christian Dior ;
 cluster de différenciation ;
 compact disc (« disque compact ») ;
 Corps diplomatique ;
 Courant démocrate, un parti politique tunisien ;
 cooldown ;
 Continuous delivery, livraison continue ;
 Continuous deployment, déploiement continu.

Code 
 .cd, République démocratique du Congo (domaine national de premier niveau)
 CD, République démocratique du Congo (ISO 3166-1)
 CD, Tchad (FIPS 10-4 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 CD, Alliance Air (code AITA)
 0xCD, symbole pour la lettre capitale I accent aigu « Í » (norme ISO/CEI 8859-1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15 et 16)

Sciences et techniques 
 Cd est le symbole de l'élément chimique cadmium dans le tableau périodique des éléments.
 cd est le symbole du candela, unité de mesure de l'intensité lumineuse.
 Cd est le coefficient de traînée en mécanique des fluides (plus souvent noté Cx).
 CD, en hexadécimal, représente le nombre 205 en décimal
 CD, en chiffres romains, représente le nombre 400
 cd, abréviation de chdir, change directory, commande Unix et MS-DOS permettant de changer de répertoire

Code
Sigle de 2 caractères
